Струпен (Strupen) може да се отнася за:

 Струпен, селище в Норвегия
 Струпен (днес Лазарово), село в България
 Струпенфосен, водопад в Норвегия
 Струпе, град в Норвегия
 Гърло (Strupe), на норвежки